Şenol Güneş – allenatore di calcio ed ex calciatore turco, portiere. Gli è intitolato l'impianto sportivo di Trebisonda
 Uğur Güneş – attore turco
 Umut Güneş – calciatore turco, centrocampista
 Zehra Güneş – pallavolista turca, centrale